Dschannati ist der Familienname folgender Personen:

 Ahmad Dschannati (* 1927), iranischer Ayatollah und Politiker
 Ali Dschannati (* 1949), iranischer Politiker und Diplomat